

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Wojnów – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Psie Pole
 Wojnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Wojnów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica

Zobacz też 
 Wojnowo